Thomas Nelson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Nelson House (Missouri), ID-Nr. 82005302
 Thomas Nelson House (New York), ID-Nr. 01000846